est un astronome japonais. Le Centre des planètes mineures lui crédite la co-découverte de  : 38 avec Shūji Hayakawa et 18 avec Nobuhiro Kawasato.

L'astéroïde (5072) Hioki porte son nom.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 .

Astronome japonais du XXe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Éponyme d'un objet céleste